За насељено место у Француској, погледајте Кило (Француска).
Кило (-{kilo}-; симбол -{k}-) је је префикс у СИ систему јединица који означава 103 или 1000. На пример:
 килограм је 1000 грама
 километар је 1000 метара
 киловат је 1000 вати
 килоџул је 1000 џула

Усвојен 1795. године, долази из грчког χίλιοι, што значи хиљада.

"Кило“ се често користи као скраћеница за „килограм“.

Употреба у рачунарству 

У рачунарству, кило не означава увек 1000, већ је често еквивалент 1024 (210), најчешће када означава складишни простор. Погледајте Неодређеност умножака јединице количине података.

Види још 
 СИ префикс
 бинарни префикс

Спољашње везе 
 BIPM вебсајт

СИ префикси

he:תחיליות במערכת היחידות הבינלאומית#קילו